Zwicker steht für:

 Zwicker, eine Brille ohne Bügel
 Zwicker (Kartenspiel), ein Kartenspiel
 einen Weißwein aus dem Elsass, siehe Edelzwicker

Zwicker ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Zwicker (* 1977), österreichischer Schauspieler
 Alfons Karl Zwicker (* 1952), Schweizer Komponist
 Bruno Zwicker (1907–1944), tschechoslowakischer Soziologe
 Carl August Heinrich Zwicker (* 1794; † 1826 oder später), deutscher Dichterjurist
 Daniel Zwicker (1612–1678), deutscher Physiker und Theologe
 Detlef Zwicker, deutscher Hockeyspieler
 Eberhard Zwicker (1924–1990), deutscher Akustiker
 Eckart Zwicker (* 1939), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Frédéric Zwicker (* 1983), Schweizer Schriftsteller und Musiker
 Hans Ulrich Zwicker (1921–2010), deutscher Werkstoffwissenschaftler
 Hartmut Zwicker (1924–1986), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Heinrich Zwicker (1919–1991), Gründer des Bezirksmuseums Brigittenau in Wien
 Johannes Zwicker (1881–1969), deutscher Historiker und Gymnasialdirektor
 Jörg Zwicker (* 1969), österreichischer Cellist, Dirigent und Musikpädagoge
 Kai Zwicker (* 1967), deutscher Politiker (CDU)
 Ludwig Christian Wilhelm Zwicker (1763–1824), deutscher Politiker, Bürgermeister von Hannover
 Martin Zwicker (* 1987), deutscher Hockeyspieler
 Petrus Zwicker († 1403), Inquisitor
 Ralph W. Zwicker (1904–1991), amerikanischer General
 Renate Zwicker-Pelzer, deutsche Sozialpädagogin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Zwikker